

Pessoas 
 João Lopes - crítico de cinema e jornalista português.
 João Lopes, o Velho - mestre canteiro português.
 João Lopes, Filho - mestre canteiro português, filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos